Гранд-Лейк () — ледниковое озеро в округе Гранд, штат Колорадо, США. Самое большое по площади и самое глубокое озеро штата<ref> на сайте visitgrandcounty.com</ref>.

Озеро имеет условно овальную форму, максимальная длина — 2,3 км, ширина — 1,1 км, площадь — 2,1 км², длина береговой линии — 6,4 км, объём — 0,084643 км³, максимальная глубина — 81 метр.  На западном и северо-западном берегу озера расположен . Гранд-Лейк с трёх сторон окружено национальным парком Роки-Маунтин, с четвёртой — национальным лесом Арапахо.

На озере развит яхтенный спорт, рыболовство (микижа, кумжа, нерка).

Озеро считается священным у индейцев народности юты, которые верят, что в его водах обитают души их умерших, а потому называют Озером Духов''.

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бассейн Колорадо (впадает в Калифорнийский залив)
Озёра Колорадо
Священные озёра